Георги Москов може да се отнася за:

 Георги Москов (учител) (1877 – 1925), български учител и революционер;
 Георги Москов (политик) (1897 – 1931), български политик, комунист.